ślina – płyn produkowany przez gruczoły ślinowe zwierząt i spływający do ich jamy gębowej
 Ślina – rzeka, dopływ Narwi
 Ślina – struga, dopływ Awissy